Check kan syfta på:

 Check (betalningsmedel) – ett standardiserat löpande skuldebrev, och ett betalningsmedel
 Check (poker) – en pokerterm